

Patronyme 

 Barnabás Kelemen (1978-), violoniste hongrois ;
 Béla Kelemen (1887-?), joueur hongrois de football ;
 Endre Kelemen (1947-), athlète hongrois ;
 Hunor Kelemen (1967-), écrivain, poète, journaliste et homme politique roumain ;
 Marián Kelemen (1979-), footballeur slovaque ;
 Milko Kelemen (1924-2018), compositeur croate ;
 Pavel Kelemen (1991-), coureur cycliste tchèque ;
 Petr Kelemen (2000-), coureur cycliste tchèque ;
 Zoltán Kelemen (1926-1979), chanteur d'opéra hongrois.

Toponyme 
 Kelemen, une localité croate de la municipalité de Jalžabet.